

Села:
 Букове — Закарпатська область, Берегівський район
 Букове — Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Населені пункти та їхні частини

 Букове () — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Букове () — село в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Букове () — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Букове — колонія в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Букове — лісова осада в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Букова

Примітки